Jampil je název několika obcí na Ukrajině:

 Jampil – město ve Vinnycké oblasti
 Jampil (Doněcká oblast) – sídlo městského typu v Doněcké oblasti
 Jampil (Chmelnycká oblast) – sídlo městského typu ve Chmelnycké oblasti
 Jampil (Sumská oblast) – sídlo městského typu v Sumské oblasti
 Jampil (Kyjevská oblast) – bývalá vesnice v Kyjevské oblasti

Externí odkazy